Fotbollsallsvenskan 1993 spelades 12 april–24 oktober 1993, och vanns av IFK Göteborg.

Förlopp
Serien utökades från 10 till 14 lag inför säsongen.
Mästerskapsserien avskaffades, och för första gången sedan 1981 korades svenska mästare återigen genom rent seriespel.

Tabell

Poängtabell

Resultattabell

Kval till Allsvenskan 1994 

Degerfors IF och Örebro SK till Allsvenskan 1994.

Skytteligan 

 18 mål: Henrik Bertilsson, Halmstads BK samt Mats Lilienberg, Trelleborgs FF
 16 mål: Hans Eklund, Östers IF; Dick Lidman, AIK samt Henrik Larsson, Helsingborgs IF
 13 mål: Issa Manglind, Trelleborgs FF samt Miroslaw Kubisztal, Örebro SK

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 28 716: Malmö FF–Helsingborgs IF 3–3, Malmö stadion den 13 maj 1993
 19 160: IFK Norrköping–IFK Göteborg 0–0, Norrköpings Idrottspark den 9 oktober 1993
 17 275: Helsingborgs IF–IFK Göteborg 1–2, Olympia den 30 juni 1993
 13 847: AIK–IFK Göteborg 1–5, Råsundastadion den 2 augusti 1993
 13 504: IFK Göteborg–Helsingborgs IF 2–0, Gamla Ullevi den 4 juli 1993

Högst publiksnitt per lag 
 10 081: Helsingborgs IF
 6 974: AIK
 6 924: IFK Göteborg

Lägsta publiksiffror
551: Västra Frölunda IF–Örebro SK 4–1, Ruddalens IP, 1 oktober 1993
610: IK Brage–Örebro SK 1–3, Domnarsvallen, 9 september 1993

Svenska mästarna 

Tränare: Roger Gustafsson

Fotnot: I kolumnen Matcher anges antal matcher från start+antal inhopp.

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1993
1993
Fotbollssäsongen 1993